Le Clube Desportivo Lousanense est un club de football portugais. Il est basé à Lousã dans le District de Coimbra.

Repères historiques

Le club passe deux saisons en deuxième division : en 1988/1989 puis en 1989/1990.

Il obtient son meilleur classement en D2 lors de la saison 1988/1989. Lors de cette saison, le club termine à la  de la Poule Centre de D2, avec 12 victoires, 7 matchs nuls, 15 défaites et un total de 31 points.

En , le club abandonne le football senior, cela pour deux saisons, une équipe senior est à nouveau engagée lors de la saison 2012-13, en première division de l'AF Coïmbra.

Palmarès et records

Palmarès 
Le palmarès du Lousanense compte principalement quatre championnats de l'AF Coïmbra.

Le club participe fin des années 1980 début 90, à deux championnats de seconde division.

Bilan sportif

Records

Image et identité

Couleurs et maillots

Le maillot du Clube Desportivo Lousanense reprend les couleurs bleues et jaunes de la commune de Lousã.

Depuis sa création le Lousanense porte comme couleur exclusive de maillot le jaune, mais alterne depuis peu avec le bleu.

Logo

Joueurs et personnalités du club

Présidents

Entraîneurs

Joueurs emblématiques 
Peu de grands noms sont issus du centre de formation du Lousanense, seul deux joueurs (Eduardo et Tozé Marreco) réalisent un excellent parcours professionnel. Néanmoins le club a connu de bons joueurs du football portugais tel Carlos Costa qui a réalisé une carrière professionnelle exclusivement en première division.

Effectif actuel 
Le tableau liste l'effectif du CD Lousanense pour la saison 2013-2014. Actuellement le club ne recense aucun prêts envers d'autres clubs durant la saison.

Structures du club

Infrastructures

Stades

Aspects juridiques, économiques et financiers

Statut juridique et légal

Organigramme

Autres équipes

Équipe réserve

Équipes de jeunes

Notes et références 

Lousa
Club de football fondé en 1946